Передача Макао КНР (официально «передача Португалией суверенитета над Макао КНР»; 20 декабря 1999 года) ознаменовала конец Португальской колониальной империи. Макао стал вторым особым административным регионом Китая в рамках политики Одна страна — две системы, гарантированный до 2049 года. Португальский язык сохранил статус официального, наряду с китайским. Одним из основных последствий передачи стал массовый наплыв иммигрантов из КНР, которые составляют до 40 % населения региона.

Предпосылки 
Дату передачи Макао КНР установила , подписанная после долгих переговоров в Пекине 13 апреля 1987 года.

Церемония передачи 
Днем 19 декабря 1999 года 127-й португальский губернатор Макао  спустил португальский флаг в Макао, что означало факт превращения Макао в особый административный район КНР. Официальная передача суверенитета над территорией завершилась в полночь в культурном центре ботанического сада Макао. Торжественные мероприятия начались вечером и закончились на рассвете от 20 декабря.

Вечер 19 декабря начался с китайских танцев дракона и льва. Они сопровождались демонстрацией фрагментов исторических событий и особенностей Макао, которые повествовали о смешении здесь культур и религий, Востока и Запада, в результате которого появились макао-португальцы. На заключительном этапе церемонии 442 ребёнка, которые символизировали 442 года существования Португальского Макао, с несколькими международными звездами исполнили на сцене песню «Похвала за Мир».

См. также 
 Передача Гонконга КНР
 Португальский Макао

Примечания

Ссылки 

 Информация на официальном сайте Макао
 The Chinese garrison in Macau 
 Lai, Pauline Pou San. "Civil service training in the Macau Government" (Chapter 7). In: Podger, Andrew and John Wanna (editors). Sharpening the Sword of State: Building Executive Capacities in the Public Services of Asia-Pacific. ANU Press, 2016.  (paperback), 9781760460730 (ebook). HTML version of the chapter.

История Макао
1999 год в Португалии
1999 год в Китае
1999 год в политике
Деколонизация
Декабрь 1999 года